Per Nilsson kan syfta på
En musiker i Sten & Stanley, se Per Nilsson (basist)
En musiker i Scar Symmetry, se Per Nilsson (gitarrist)